Akron (Alabama)
 Akron (Colorado)
 Akron (Indiana)
 Akron (Iowa)
 Akron (Michigan)
 Akron (Nova Iorque)
 Akron (Ohio)

 USS Akron (ZRS-4) — navio da marinha dos Esatados Unidos
 Akron (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos